Wilhelmplatz bezeichnet 

 Wilhelmplatz (Berlin), einen ehemaligen Platz in Berlin-Mitte
 ehemaliger Name des Richard-Wagner-Platzes in Berlin-Charlottenburg
 Wilhelmplatz (Kiel), einen Platz in Kiel
 ehemaliger Name des Platzes der Einheit in Potsdam

Siehe auch:
Wilhelmsplatz